La Compagnie du chemin de fer de Normandie, (CFN), exploite un réseau de 2 lignes dans le département de Seine-Inférieure à partir de 1912. 

Elle a été créée par M. Émile Laborie, sa fondation approuvée le . Elle disparait le  suite à l'affermage du réseau à la Société générale des chemins de fer économiques.

Les lignes
Le réseau comprenait 2 lignes:
 Ouville-la-Rivière - Gueures  - Motteville (32 km), ouverture 1912, fermeture 1947
 Gueures - Bacqueville-en-Caux - Clères (34km), ouverture 1913, 
Ces lignes ferment en 1947 excepté la section  Bacqueville-Clère fermée en 1936.

Matériel roulant 
 6 locomotives type 130T Corpet-Louvet 1911, N° 1 à 6, N° constructeurs (1324-1329)
 6 voitures voyageurs à bogies
 2 voitures voyageurs à essieux
 4 fourgons à bagages
 47 wagons de marchandises

Notes et références

Bibliographie 
 Henri Domengie, Les Petits Grains de jadis - l'Ouest de la France, Éd. du Cabri, Breil-sur-Roya, 1990

Voir aussi 
Site sur les CFN

Ligne à voie métrique en France